Die Saison 2004/05 dauerte vom 11. September 2004 bis zum 26. Juni 2005. Deutscher Meister wurde zum ersten Mal in seiner Geschickte der HTC Stuttgarter Kickers, der sich im Sieben-Meter-Schießen gegen den Titelverteidiger Club an der Alster durchsetzte. Gladbach, Stuttgart und Krefeld sicherten sich erst letzten Spieltag das Endrundenticket. Der HTC Uhlenhorst Mülheim verspielte den sicher geglaubten Klassenerhalt durch sechs Niederlagen in Folge. Dadurch konnte der Berliner HC in letzter Minute den Kopf noch aus der Schlinge ziehen.

Abschlusstabelle 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams fand in Düsseldorf statt.

Quellen 
 

2004
Sportsaison 2004/05